, un village et une paroisse civile du Somerset en Angleterre.
 Lovington, un village du comté de Moultrie dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Lovington, une ville du comté de Lea au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Voir également 
 Lovington Township dans l'Illinois.